Симелане ()  — африканская фамилия. Известные носители:
 Симелане, Тиффани (1988—2009) — свазилендская фотомодель, победительница конкурса Мисс Свазиленд 2008, представлявшая свою страну на конкурсе Мисс Мира 2008, проходившем в ЮАР.
 Симелане, Эуди (1977—2008) — южноафриканский футболист, игрок, активист движения за права ЛГБТ, одна из первых открытых лесбиянок в Кватеме.